Севериновский сельский совет () — входит в состав
Сумского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Севериновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Севериновка 
 с. Васюковщина 
 с. Вербовое 
 с. Гриценково 
 с. Линтваровка 
 с. Марьевка 
 с. Надьярное 
 с. Перекрестовка 
 пос. Рогозное 
 с. Скляровка 
 с. Соколиное 
 с. Софиевка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Стеценково

Примечания